Остёр — остановочный пункт на железнодорожной линии Смоленск — Рославль. Расположен в селе Остёр Рославльского района Смоленской области. По состоянию на 2015 год для пригородного сообщения не используется. Ранее к станции примыкали торфоперегруз и узкоколейная железная дорога расположенного рядом Остёрского торфопредприятия.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области